Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Radio-Comedy-Serie Frühstück bei Stefanie, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung im Radiosender NDR 2. Die Serie umfasst insgesamt 1066 Episoden.

Zusätzlich zu den regulären Folgen gab es in den Sommerpausen, in denen keine Wiederholungen gesendet wurden, die Extras Steffi-ABC (2010) – welches auch 2010 als limitierte Sonderedition zusammen mit der zweiten Frühstück-bei-Stefanie-CD Was gibt’s Neues? veröffentlicht wurde – und Das Steffi-Lexikon (2012). Außerdem enthalten alle CD-Veröffentlichungen Bonusmaterial, das nicht gesendet wurde.

Nicht enthalten in der Liste sind Wiederholungen schon einmal gesendeter Folgen, die – zum Teil mit verändertem Vorspann – erneut ausgestrahlt worden sind.

Reguläre Folgen 

Anmerkungen:

Extras in den Sommerpausen

Auf CD veröffentlichtes Bonusmaterial

Einzelnachweise 

Norddeutscher Rundfunk (Hörfunk)
Radio-Comedy